Piles kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Piles (kommun), Valencia, Província de València, 
 Piles (kommunhuvudort), Valencia, Província de València,

Se även
 Plies – en amerikansk rappare

Robotskapade Spanienförgreningar